Коркоран има више значења:
 Коркоран (Калифорнија)
 Коркоран (Минесота)